Långbådan kan syfta på följande platser:

Finland

Österbotten 

 Långbådan, Vörå, Österbotten, 
 Långbådan (Björkögrunden, Korsholm), Österbotten, 
 Långbådan (vid Stora Raggrund, Korsholm), Österbotten, 
 Långbådan (vid Södra Vallgrund, Korsholm), Österbotten, 
 Långbådan (vid Gloppet, Malax), Österbotten, 
 Långbådan (vid Skinnarslandet, Malax), Österbotten, 
 Långbådan (vid Bergö, Malax), Österbotten, 
 Långbådan, Korsnäs, Österbotten,

Åland 

 Långbådan (Geta, Åland),

Se även
Yttre Långbådan
Västra Långbådan

Robotskapade Finlandförgreningar